

Cinema 
 The Passion – cortometraggio di Judy Reyes del 2007

Letteratura 
 The Passion – romanzo di Jeanette Winterson del 1987

Televisione 
 The Passion – miniserie televisiva britannica del 1999
 The Passion – miniserie televisiva britannica del 2008

Pagine correlate 
 Passion